Суперкубок Испании по футболу 2019/2020 () — 36-й розыгрыш ежегодного Суперкубка Испании и 1-й по новому формату «финала четырёх».

Формат 
В феврале 2019 года было объявлено, что формат Суперкубка будет изменён — вместо привычных двух команд-участниц будет проведён мини-турнир из четырёх команд. Турнир будет включать 2 полуфинальных матча и финал (матч за 3 место проводиться не будет). Суперкубок будет проведён в одном городе за пределами Испании. Кроме того, матчи будут проходить не в «предсезонье» (август), а в период 8—12 января 2020 года.

В турнире примут участие оба финалиста Кубка Испании 2018/2019, а также две лучшие команды Чемпионата Испании 2018/2019, которые не квалифицировались через финал кубка.

Участники 

  Валенсия (победитель Кубка Испании 2018/2019)
  Барселона (финалист Кубка Испании 2018/2019 и победитель Чемпионата Испании 2018/2019)
  Атлетико Мадрид (2 место Чемпионата Испании 2018/2019)
  Реал Мадрид (3 место Чемпионата Испании 2018/2019)

Матчи 
Жеребьёвка прошла 11 ноября 2019 года. Полуфиналы были сыграны 8 и 9 января, а финал — 12 января 2020 года в воскресенье.

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 2018/2019
 Кубок Испании по футболу 2018/2019

Примечания 

Суперкубок Испании по футболу
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2020
Спорт в Испании в 2020 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2020 году
Джидда
Футбольные соревнования в Саудовской Аравии
Январь 2020 года в Испании
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Валенсия»
Матчи ФК «Барселона»